Луї Жозеф де Вандом (1654—1712) — французький аристократ, військовий діяч часів короля Людовика XIV.
 Людовик I де Бурбон-Вандом (1375/1376 — 1446) — граф Вандома, сеньйор де Мондубло, д'Епернон і де Ремалард, Великий камергер Франції, Головний розпорядник французького двору (метр де Л'Отель).
 Сезар де Вандом (1594—1665) — герцог де Вандом, герцог де Бофор і герцог д'Етамп, 5-й герцог де Пентьевр, герцог де Меркер; великий адмірал Франції.
 Антуанетта де Бурбон-Вандом (1494—1583) — прародителька клану Гізів, дружина Клода Лотаринзького, герцога де Гіза. Бабуся шотландської королеви Марії Стюарт.
 Катерина де Вандом, Катерина Монтуарська, графиня де Вандом та Кастр (фр. Catherine de Montoire, duchesse de Vendôme; бл. 1350 — 1 квітня 1412) — французька аристократка.

 Вандом — муніципалітет у Франції, в регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер.
 Вандом — округ у Франції.
 Вандом — історичне графство у Франції.